Taburete steht für:

 Taburete (Vulkan), Vulkan in El Salvador, siehe Liste von Vulkanen in El Salvador
 Taburete, Spitzname von Enrique Pradere, mexikanischer Fußballspielers